

Astronomia
 99201 Sattler – asteroide della fascia principale

Persone
 Bill Sattler – cestista statunitense
 Hubert Sattler – oculista austriaco
 Johann Sattler – diplomatico austriaco
 Norbert Sattler – ex canoista austriaco
 Oswald Sattler – cantante e musicista italiano